— род цветковых растений семейства , произрастающих в тропических районах экваториальной Африки и на Мадагаскаре.

Род составляет 12 видов:

Примечания 

Флора Африки
Анноновые